Па́сєка () — топонім у Білорусі, утворений від пасека («пасіка», «місце порубу лісу»)

Топонім 

 Пасєка — село в Житковицькому районі Гомельської області
 Пасєка — село в Річицькому районі Гомельської області
 Пасєка — село в Ів'євському районі Гродненської області
 Пасєка — село в Борисовському районі Мінської області
 Пасєка — агромістечко в Стародорозьком районі Мінської області
 Пасєка — селище в Воротинській сільраді Бобруйського району Могильовської області
 Пасєка — село в Гороховській сільраді Бобруйського району Могильовської області
 Пасєка — селище в Биховському районі Могильовської області
 Пасєка — село в Костюковицькому районі Могильовської області
Польща:
 Пасєка

Прізвище 

 Пасєка Віктор Степанович (1965—2021) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пасєка Марія Валеріївна ( 1995) — російська гімнастка, олімпійська медалістка
 Пасєка Микола Сергійович ( 1946) — український політик

Див. також 
 Пасіка (значення)